Wilson Bluff steht für:

 Wilson Bluff, Felsenkliff in der Ostantarktis im Australischen Antarktis-Territorium
 Wilson Bluff (Grenzlinie), Grenze zwischen West- und Südaustralien an der Küste der Großen Australischen Bucht